De Legende van Tarzan (Engels: The Legend of Tarzan), een animatieserie uit 2001
The Legend of Tarzan (film), een Amerikaanse film uit 2016